Лееманс () — фламандская фамилия.

Известные носители 
 Лееманс, Виктор (1901—1971) председатель Евро парламента (1965—1966).
 Лееманс, Джо (род.1927) — бельгийская певица.
 Лееманс, Кен (род.1983) — бельгийский футболист.
 Лееманс, Фернанд (1925—2004) — бельгийский фигурист-одиночник.
 Лееманс, Хек (род.1950) — фламандский, бельгийский актёр и художник.